Leskovec může znamenat:

místopisné jméno
 Leskovec, obec v okrese Vsetín
 Leskovec nad Moravicí, obec v okrese Bruntál
 Leskovec (Březová), část obce Březová v okrese Opava
 Leskovec (Chorvatsko), vesnice v opčině Štrigova v Mezimuřské župě
 Leskovec (Celje), vesnice v městské občině Celje ve Slovinsku
 Leskovec (Ivančna Gorica), vesnice v občině Ivančna Gorica ve Slovinsku
 Leskovec (Novo mesto), vesnice v městské občině Novo mesto ve Slovinsku
 Leskovec pri Krškem, vesnice v občině Krško ve Slovinsku
 Leskovec Toplički, vesnice, součást města Varaždinske Toplice
Podobný název mají 
 Léskovec, část města Počátky v okrese Pelhřimov
 Leskovac, město v Srbsku
 Leskovac (Zaječar), součást města Zaječar v Srbsku
 Leskovac (Petrovac na Mlavi), součást města Petrovac na Mlavi v Srbsku
 Leskovac (Knić), součást opčiny Knić v Srbsku
 Leskovac (Lazarevac), součást města Lazarevac v Srbsku
 Hrvatski Leskovac, vesnice, součást Záhřebu
 Leskovac Barilovićki, vesnice v opčině Barilović v Karlovacké župě

jiný význam
 Leskovci – skupina hmyzožravých ptáků z Latinské Ameriky
 Leskovcové z Leskovce – český šlechtický rod

Eterní odkazy